X-Men – fikcyjna, komiksowa grupa bohaterów

Serie komiksów 
 X-Men
 Astonishing X-Men

Seriale animowane 
 X-Men: Pryde of the X-Men, (1989) - animowany pilot serii X-Men
 X-Men  (1992-1997) - animowana seria kanału Fox
 X-Men '97 (2023) - animowana seria kanału Disney+, wznowienie serii z roku 1992
 X-Men: Ewolucja (2000-2003)
 Wolverine and the X-Men (2008-2009)
 X-Men (2011) - animowana japońska seria telewizyjna

Filmy kinowe 
 X-Men (2000) 
 X-Men 2 (2003) 
 X-Men: Ostatni bastion (2006)
 X-Men Geneza: Wolverine (2009)
 X-Men: Pierwsza klasa (2011)
 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie (2014)
 X-Men: Apocalypse (2016)